Triaspis kan syfta på:

 Triaspis (djur) – ett släkte av steklar
 Triaspis (växter) – ett släkte av växter